

Wydarzenia 

 wybuch III wojny macedońskiej